Olympic-klass kan avse:

Olympic-klass (oceanångare) – en trio oceanångare byggda av  White Star Line i början av 1900-talet
Olympic-klass (rymdskepp) – en fiktiv klass av rymdskepp som fungerar som lasarettfartyg i en alternativ framtid i TV-serien Star Trek: The Next Generation
Olympic-klass (ubåt) – en kinesisk ubåt

Se även
Tävlingsroddbåt – en typ av roddbåt som används vid bland annat Olympiska sommarspelen, se Rodd vid olympiska sommarspelen
Olympiska seglingsklasser – de typer av segelbåtar som deltagit i Olympiska sommarspelen, se Segling vid olympiska sommarspelen